Сучијате има више значења:

 Општина Сучијате (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сучијате (Сучијате, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику